Никола́й Насе́дкин: